Qunneq bezeichnet:
 Qunneq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qunneq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qunneq (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qunneq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qunneq (Sund), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland